Maks Mirny e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma Mirny ha deciso di non partecipare. Tecău ha giocato in coppia con Jean-Julien Rojer e sono riusciti a conquistare il titolo superando in finale Santiago González e Scott Lipsky per 6-3, 7-63.

Teste di serie

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (semifinale)

  Marcel Granollers /  Jürgen Melzer (semifinale) 
  Santiago González /  Scott Lipsky (finale)

Wildcard

  Dustin Brown /  Henri Kontinen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Topshelf Open 2014
ATP World Tour 2014